

БССР. 1 августа 1921 года 
Делилась на уезды
 общее число уездов — 6
 общее число волостей — 115
 центр БССР — город Минск
 список уездов (в скобках — число волостей):
 Бобруйский (21)
 Борисовский (26)
 Игуменский (21)
 Минский (10)
 Мозырский (19)
 Слуцкий (18)

 1921.8